De Canon EOS 5D Mark II is een digitale fullframe-spiegelreflexcamera van 21,1 megapixels voor (semi)professioneel gebruik. De camera werd geïntroduceerd op 17 september 2008. Hij is de opvolger van de Canon EOS 5D uit 2005. Op de camera kunnen lenzen van de typen EF worden aangesloten. Het is de eerste Canon EOS-camera met een (full hd-)videofunctie.

Verbeteringen 
Veranderingen in de 5D Mark II ten opzichte van de 5D omvatten een stijging in het aantal megapixels, van 12,8 naar 21,1 megapixel. Er is een nieuwe processor, de DIGIC IV, een creative mode en ook is er een betere bescherming tegen stof en vocht. Daarnaast is ook het lcd-scherm vergroot en voorzien van een hogere resolutie en een mogelijkheid tot "live preview". Tevens is er een videofunctie toegevoegd.

De filmgevoeligheid heeft een bereik van 100 tot 25.600 ISO.

Filmen 

De Canon 5D Mark II wordt niet alleen als fotocamera gebruikt, er is een groep filmmakers die de camera als filmcamera gebruiken. Deze ontwikkeling is ontstaan nadat een aantal grote internationale persbureaus bij Canon het verzoek hadden neergelegd om een film-functie aan camera toe te voegen. Dit heeft alles te maken met kostenbesparing. Vaak hebben persbureaus schrijvend journalisten en fotografen in bijvoorbeeld oorlogsgebieden zitten. Voorheen was men genoodzaakt om voor videobeelden complete cameraploegen naar de gebieden te sturen. Met het toevoegen van een filmfunctie aan de Canon 5D Mark II, kunnen aanwezige fotojournalisten videomateriaal opnemen.

5D Mark II